Vilém z Pernštejna je jméno několika příslušníků rodu Pernštejnů.
 Vilém I. z Pernštejna (ca 1360–1422/1426) – brněnský a poté olomoucký komorník, moravský zemský hejtman
 Vilém II. z Pernštejna (1436–1521) – nejvyšší komorník na Moravě, nejvyšší maršálek, nejvyšší hofmistr
 Vilém III. z Pernštejna (ca 1567–1572) – zemřel jako dítě